Нидервиль:

 Нидервиль — деревня и коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Нидервиль — деревня и бывшая коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.